Баранконес има више значења:

 Баранконес (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранконес (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику